Tonight's the Night může být:

 Tonight's the Night (album,The Shirelles), 1961
 Tonight's the Night (album, Neil Young), 1975